Acis i Galatea (Acis et Galatée) – opera Lully'ego
 Acis i Galatea (Acis and Galatea) – opera Haendla
 Acis i Galatea (Acis y Galatea) – zarzuela de Literesa